Епархия Бариа () — епархия Римско-Католической Церкви с центром в городе Бариа, Вьетнам. Епархия Бариа входит в митрополию Хошимина. Кафедральным собором епархии Бариа является церковь святых Филиппа и Иакова.

История 

22 ноября 2005 года Римский папа Бенедикт XVI издал буллу "Ad aptius consulendum", которой учредил епархию Бариа, выделив её из епархии Суанлока.

Ординарии епархии 
 Thomas Nguyên Van Trâm (22.11.2005 – по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, стр. 958, ISBN 88-209-7422-3
 Bolla Ad aptius consulendum, AAS 97 (2005), стр. 1019

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Вьетнама